Deze (onvolledige) lijst toont een overzicht van watertorens in de provincie West-Vlaanderen.

|}

 
West-Vlaanderen
Watertorens